Die Wohlhaupter GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Frickenhausen. Sie wurde 1929 von Emil Wohlhaupter im Bereich Formen- und Werkzeugbau gegründet. Heute ist Wohlhaupter weltweit bekannt als Hersteller innovativer, modularer Werkzeugsysteme für Bearbeitungszentren und Dreh-/Fräszentren, von Plan- und Ausdrehköpfen, Einstechköpfen, Spannzeugen sowie kundenspezifischen Lösungen für die Bohrungsbearbeitung.

Das in Stuttgart-Feuerbach gegründete Unternehmen erfand 1937 den in der Fertigung meist schlicht „Wohlhaupter“ genannten Plan- und Ausdrehkopf (UPA), der heute noch ca. 1 % des Umsatzes erwirtschaftet. Mit seinem modularen „Systemwerkzeug“ MultiBore ist Wohlhaupter weltweit führend in der Sparte Ausdrehwerkzeuge. 1944 wurde der Firmensitz nach Frickenhausen verlegt und man bezog dort 1987 ein neues Gebäude. Mit einem weltweiten Vertriebsnetz sowie eigens gegründeten Tochtergesellschaften in den USA und in Indien vertreibt Wohlhaupter seine Werkzeugsysteme weltweit. Das Unternehmen gewann zwei Innovationspreise.

2016 stieg die amerikanische Allied Machine & Engineering Corp. als Mehrheitsgesellschafter bei Wohlhaupter ein.

Weblinks 
 Wohlhaupter GmbH, Frickenhausen
 Wohlhaupter Corporation, Dayton, Ohio (USA)
 Allied Machine & Engineering Corp.

Produzierendes Unternehmen (Landkreis Esslingen)
Maschinen- und Gerätehersteller
Frickenhausen (Württemberg)
Gegründet 1929